

Населені пункти та їхні частини
 Ольшинець — село в гміні Валім Валбжиського повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшинець — село в гміні Жари Жарського повіту Любуського воєводства
 Ольшинець — осада в гміні Короново Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки